Umaras ist der Familienname folgender Personen:

 Gintautas Umaras (* 1963), sowjetischer, später litauischer Radsportler
 Mindaugas Umaras (* 1968), sowjetischer, später litauischer Radsportler